Peter Sorokin (1931–2015) — físico norte-americano

Pitirim Sorokin (1889–1968) — sociólogo norte-americano nascido na Rússia

Desambiguações de sobrenomes